Centerport puede referirse a:

  CenterPort, aldea de Suffolk, Nueva York;
  CenterPort, borough de Pensilvania.